San Lourenzo puede referirse a:

San Lourenzo de Fustáns, parroquia del concello de Gomesende.
San Lourenzo de Pentes, parroquia del concello de La Gudiña.
San Lourenzo (La Gudiña), lugar de dicha parroquia.
San Lourenzo de Nogueira, parroquia del concello de Meis.
San Lourenzo de Moraña, parroquia del concello de Moraña.
San Lourenzo de Aguiar, parroquia del concello de Otero de Rey.
San Lourenzo de Siabal, parroquia del concello de Paderne de Allariz.
San Lourenzo de Barxacova, parroquia del concello de Parada de Sil.
San Lourenzo de Trives, parroquia del concello de Puebla de Trives.
San Lourenzo de Oliveira, parroquia del concello de Puenteareas.
San Lourenzo de Abeleda, parroquia del concello de Porquera.
San Lourenzo (Porquera), lugar de dicha parroquia.
San Lourenzo (La Vega), parroquia del concello de La Vega.
San Lourenzo (Cambre), lugar de la parroquia de Meixigo, concello de Cambre.
San Lourenzo (Cenlle), lugar de la parroquia de A Pena, concello de Cenlle.
San Lourenzo (Chantada), lugar de la parroquia de Nogueira de Miño, concello de Chantada.
San Lourenzo (Coles), lugar de la parroquia de Melias, concello de Coles.
San Lourenzo (Lalín), lugar de la parroquia de Vilatuxe, concello de Lalín.
San Lourenzo (Moaña), lugar de la parroquia de Domaio, concello de Moaña.
San Lourenzo (Ribas de Sil), lugar de la parroquia de Torbeo, concello de Ribas de Sil.
San Lourenzo (Tomiño), lugar de la parroquia de Goián, concello de Tomiño.
Monasterio de San Lourenzo de Carboeiro.
Forte de San Lourenzo, fortaleza en Goián, Tomiño.
Pazo de San Lourenzo de Trasouto, en Santiago de Compostela.
Carballeira de San Lourenzo.